В США насчитывается 6 округов с названием Хардин ():
 округ Хардин — в штате Айова
 округ Хардин — в штате Иллинойс
 округ Хардин — в штате Кентукки
 округ Хардин — в штате Огайо
 округ Хардин — в штате Техас
 округ Хардин — в штате Теннесси